Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Slowakei, Schach) 1996/97 enthält alle Spieler, die in der slowakischen Extraliga im Schach 1996/97 mindestens einmal eingesetzt wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Insgesamt setzten die zwölf Mannschaften 167 Spieler ein, von denen 30 keinen Wettkampf verpassten. Der ŠK Mladosť Nové Zámky und TJ Slávia CAISSA Čadca kamen mit je elf eingesetzten Spielern aus, während bei ŠK Radegast Dunaj Bratislava, ŠK Slovan Bratislava und ŠK Slovan Levice je 16 Spieler mindestens eine Partie spielten.

Erfolgreichster Spieler der Saison war Alois Lanč (ŠK Slovan Bratislava) mit 8,5 Punkten aus 11 Partien, je 8 Punkte erreichten Jozef Dlábik (ŠK Medea Martin) und Miroslav Maslík (ŠK Trenčín), wobei Dlábik 8 Partien spielte, Maslík 11. Neben Dlábik erreichten mit Michal Lašanda (SO TJ Slávia UPJŠ Košice), Marek Kolčák, Miroslav Maláč (beide ŠK Slovan Bratislava), Alexander Okoš (1.ŠK Rimavská Sobota) und Rudolf Sopko (ŠK Trenčín) weitere fünf Spieler 100 %. Von diesen wurde Lašanda dreimal eingesetzt, Kolčák und Okoš je zweimal eingesetzt, Maláč und Sopko je einmal.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1996); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1996), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1996; BLR = Weißrussland, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, HUN = Ungarn, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

ŠK Radegast Dunaj Bratislava

ŠK Slovan Bratislava

ŠK Medea Martin

ŠK Trenčín

ŠK Lokomotíva Trnava

ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice

ŠK Mladosť Nové Zámky

ŠK Slovan Levice

1.ŠK Rimavská Sobota

ŠK Tatran Prešov

TJ Slávia CAISSA Čadca

TJ Spartak Vihorlat Snina

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Extraliga (Slowakei, Schach)
Schach 1996
Schach 1997